Xuanmiao guan steht für:

 Xuanmiao Guan (Suzhou), einen Tempel in Suzhou in der Provinz Jiangsu, China
 Xuanmiao Guan (Nanyang), einen Tempel in Nanyang in der Provinz Henan, China